Probele sportive de baschet la Jocurile Olimpice de vară din 2004 s-au desfășurat în perioada 15 - 28 august 2004, la Atena în Grecia. Au fost 12 echipe masculine și 12 echipe feminine. Podiumul masculin a fost ocupat de către Argentina, Italia, respectiv Statele Unite ale Americii, iar cel feminin de către Statele Unite ale Americii, Australia, respectiv Rusia.

Podium

Faza eliminatorie

Masculin 
</onlyinclude>

Feminin 
</onlyinclude>

Baschet
2004